Hollywood Walk of Fame, hollywoodi hírességek sétánya Hollywoodban
Canada’s Walk of Fame, kanadai hírességek sétánya Torontóban

Hasonló:
Avenue of Stars (Hongkong), hírességek sugárútja Hongkongban